Glas Eilean kan syfta på följande öar i Skottland:

 Glas Eilean, Camas Uig – en ö i Camas Uig, Uig, Yttre Hebriderna
 Glas Eilean, Loch Ròg – en ö i Loch Ròg, Uig, Yttre Hebriderna

Argyll and Bute 
 Glas Eilean (nära Colonsay)
 Glas Eilean, Loch Fyne – en ö i Loch Fyne
 Glas Eilean, Sound of Islay – en obebodd ö i de Sound of Islay
 Glas Eilean, Lynn of Lorn – en obebodd ö i de Lynn of Lorn
 Glas Eilean, Sound of Luing – en obebodd ö i de Sound of Luing
 Glas Eilean (nära Point of Knap)
 Glas Eilean (nära Soa Island)

Highland 
 Glas Eilean, Loch Alsh – en obebodd ö i Loch Alsh
 Glas Eilean (nära Ardery)
 Glas Eilean, Loch Gairloch – en ö i Loch Gairloch
 Glas Eilean, Loch Hourn – en ö i Loch Hourn
 Glas Eilean (nära Kilchoan)
 Glas Eilean (nära Sandaig Bay)